Николай Шустов:
 Шустов, Николай Александрович (1819 — после 1876) — русский архитектор.
 Шустов, Николай Леонтьевич (1813—1898) — русский предприниматель.
 Шустов, Николай Семёнович (1834—1868) — российский живописец, академик Императорской академии художеств.
 Шустов, Николай Юрьевич — заместитель технического директора ЛОМО, лауреат Госпремии РФ.